Le Code pénal économique syrien fut promulgué par le décret législatif  du 16 mai 1966.

Références 

Code juridique syrien